kolizja drogowa
 kolizja ustaw
 kolizja (kryptografia)
 kolizja pakietów w sieci
 kolizja galaktyk